Фелдмаршал може бити:

 Генерал-фелдмаршал, некадашњи највиши војни чин у Другом рајху, као и у Руској Империји;
 Фелдмаршал (Уједињено Краљевство), највиши војни чин у оружаним снагама Велике Британије;
 Рајхсмаршал, највиши војни чин у оружаним снагама Нацистичке Немачке током Другог светског рата;
 Маршал, највиша војна титула у оружаним снагама већине земаља.
 Војвода, највиши војни чин у оружаним снагама Краљевине Србије и Краљевине Југославије, еквивалент фелдмаршалу.